Карпинтерија има више значења:

 Карпинтерија (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Карпинтерија (Турикато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику